teixidor (artesà)
 Biologia:
 teixidor o mitjaire (Remiz pendulinus), ocell de l'ordre dels passeriformes que viu al centre i a l'est de la península Ibèrica, la Camarga, Itàlia i l'Europa de l'Est
 Teixidor ataronjat (Euplectes franciscanus), ocell de la família dels plocèids 
 Teixidor de bec vermell (Quelea quelea)
 Teixidor cap-roig (Amadina erythrocephala), moixó de la família dels estríldids que habita l'Àfrica Meridional
 Teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus), moixó de la família dels plocèids que habita generalment prop de zones humides i és utilitzat
 Teixidor cardenal (Quelea cardinalis) és un ocell de la família dels plocèids (Ploceidae) que habita praderies i canyars d'Àfrica Oriental des del sud
 Teixidor carpó-roig (Quelea erythrops), ocell de la família dels plocèids que habita sabanes i canyars de gran part de l'Àfrica Subsahariana
 Teixidor de casquet roig (Euplectes hordeaceus), ocell de la família dels plocèids que habita zones d'herba alta de gran part de l'Àfrica
 Teixidor daurat (Euplectes afer), ocell de la família dels plocèids que habita pantans i vegetació de ribera de la major part de l'Àfrica
 Teixidor degollat (Amadina fasciata), moixó molt comú a l'Àfrica subsahariana 
 Teixidor d'espatlles grogues (Euplectes macroura), ocell de la família dels plocèids que habita praderies i aiguamolls de l'Àfrica
 Teixidor de Jackson (Euplectes jacksoni) és un ocell de la família dels plocèids que habita praderies de Kenya i zona limítrofa del nord
 Teixidor ratllat (Ploceus manyar), ocell de la família dels plocèids que habita praderies, canyars i conreus de l'est de Pakistan,
 Teixidor social (Ploceus cucullatus), ocell de la família dels plocèids 
 Teixidor de Rüppell (Ploceus galbula) és un ocell de la família dels plocèids, d'hàbits gregaris i que sovint és utilitzat a Europa com
 Teixidor vermell (Euplectes orix), ocell de la família dels plocèids que habita praderies d'herba alta d'Àfrica Oriental i Meridional
 Teixidor de Vieillot (Ploceus nigerrimus) és un ocell de la família dels plocèids que habita boscos de l'Àfrica Central i Occidental. Fitxa
 Teixidor vitel·lí (Ploceus vitellinus), ocell de la família dels plocèids que habita sabanes i boscos d'acàcies d'Àfrica 
 Teixidor de Zanzíbar (Euplectes nigroventris), ocell de la família dels plocèids que habita praderies i arbusts de zones pantanoses
 Teixidor-pardal de Donaldson
 Teixidor de cap vermell
 Teixidor-pardal de capell marró
 Teixidor-pardal de dors marró
 Toponímia:
 El Teixidor, mas al sud del terme de Ripoll en direcció a Santa Maria de Besora 
 Ca Teixidor, edifici amb elements gòtics i barrocs de Valls (Alt Camp) 
 Cal Teixidor (Abella de la Conca), masia del terme municipal d'Abella de la Conca situada a la dreta del riu d'Abella, a la zona de les Riberes 
 Cal Teixidor (Artés), construcció medieval al municipi d'Artés (Bages) 
 Cal Teixidor (Clariana de Cardener), masia al municipi de Clariana de Cardener a la comarca del Solsonès
 Cal Teixidor (Moià), masia al nucli urbà de Moià, a la comarca del Moianès 
 Cal Teixidor (Sagàs), masia del municipi de Sagàs (Berguedà) 
 Cal Teixidor (Vilobí d'Onyar), casa del municipi de Vilobí d'Onyar (Selva) 
 Casa Teixidor, diversos indrets
 Farinera Teixidor, edifici modernista de Girona projectat per Rafael Masó i Valentí 
 Raval del Teixidor, caseria a la part nord-occidental del terme municipal de Castellbell i el Vilar (el Bages)
 Biografies:
Anna Teixidor i Colomer (Figueres, 1978), periodista, historiadora, autora de diverses publicacions i documentals catalana
 Baldomer Teixidor i Pastells (Castelló d'Empúries, 1865 - 1951), músic i compositor català 
 Felip Teixidor i Benach (Vilanova i la Geltrú, 1895 – Cuernavaca, 1980), publicista i bibliòfil mexicà d'origen català
 Felip Teixidor i Latorre (Vic,  – Albarrasí, 1836), prolífic compositor i mestre de capella de la catedral d'Albarrasí
 Emili Teixidor i Viladecàs (Roda de Ter, 1932 – Barcelona, 2012), pedagog, periodista i escriptor en llengua catalana 
 Jaume Teixidor Dalmau (Barcelona, 1884-Barakaldo, 1957), músic, director i compositor català 
 Joan Teixidor i Comes (Olot, 1913 – Barcelona, 1992), escriptor i editor català 
 Jordi Teixidor, diversos personatges
 Josefa Teixidor i Torres o Pepita Teixidor (Barcelona, 17 de novembre de 1865 - 8 de febrer de 1914) fou una pintora catalana. Filla
 Josep Teixidor, diversos personatges
 Lluís Teixidor, diversos personatges
 Modest Teixidor i Torres (Barcelona, 1849 - 1927), pintor català especialitzat en retrats i paisatges
 Pere Teixidor (? - ~1448), pintor gòtic actiu a Lleida entre 1397 i 1446
 Pere Teixidor i Elies (Figueres, 1892 - 1981), escriptor català
 Ramon Teixidor i Martínez (Périgoux, França 1945 - Barcelona, 1999), actor, director, empresari i professor de teatre català